Louis Dufour (1873-1944), Zwitsers ijshockeyspeler, deelnemer aan de Olympische Spelen en vader van de andere Louis Dufour
 Louis Dufour (1901-1960), Zwitsers ijshockeyspeler, olympisch gemedailleerde en zoon van de andere Louis Dufour